Сармат — многозначное слово:

 Сармат — мужское осетинское имя.
 Сармат — представитель родственного скифам кочевого народа.

Предприятия 
 «Сармат» — пивоваренный завод в Донецке, выпускающий одноимённую торговую марку пива.
 21-й батальон территориальной обороны Херсонской области «Сармат», созданный в составе вооружённых сил Украины весной 2014 года.
 «Сармат» — украинский телеканал.
 ОЗТП-Сармат — Орский завод тракторных прицепов.

Техника и вооружение 
 «Сармат» — российский стратегический ракетный комплекс.
 «Сармат» — судно типа «Вандал» судостроительного завода Красное Сормово.
 «Сармат-4216» (4216 «Альтерна»), «Сармат-4225» — средние автобусы завода ОЗТП-Сармат.
 «Сармат» — дистанционно управляемый боевой модуль украинского производства.

Культура и искусство 
 Сармат — псевдоним Казимира Баранцевича.
 «Сармат» — российский телесериал 2004 года.

Топоним 
 Сармат — микрорайон в Новочеркасске.
 Сармат — название одной из гор на Урале.

См. также 
 Сарматский
 Мокросарматка
 Сухосарматка
 Россия Сарматия

Примечания